Соти́риос Кирья́кос (; 23 июля 1979, Трикала) — греческий футболист, выступавший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в местной команде «Фиелла Мегалохориу». В начале сезона 1996/97 он перешёл в футбольную академию «Панатинаикоса». Он играл в футбол и жил на тренировочной базе клуба. В начале сезона 1999/00 он на правах аренды перешёл в команду второго греческого дивизиона «Айос-Николаос» и провёл там около двух лет, после чего в 2001 году принял участие в предсезонных сборах вместе с клубом ОФИ. В это время «Панатинаикос» испытывал проблемы с нехваткой защитников и решил вернуть Сотириоса из аренды обратно в команду, где тот сразу попал в основной состав.

Он выделялся среди защитников своими жёсткими подкатами, большой физической силой и высоким ростом, позволявшим выигрывать борьбу за верховые мячи. В ключевом матче сезона 2003/04 против извечных соперников из «Олимпиакоса» Кирьякос спровоцировал нападающего соперника Джованни на нарушение правил, закончившееся удалением бразильца. Тот матч «Пао» выиграл и завоевал очередной чемпионский титул.

В январе 2005 года Кирьякос перешёл в шотландский клуб «Рейнджерс» из Глазго на правах аренды до конца сезона 2004/05. Со своей новой командой футболист выиграл второй подряд чемпионский титул, а также одержал победу в Кубке шотландской лиги, причём в финале последнего Кирьякос забил два гола в ворота «Мотеруэлла». По окончании сезона он поначалу рассматривал возможность покинуть клуб, ведя переговоры с «Эвертоном», «Портсмутом» и «Шальке 04», однако в итоге 30 августа 2005 года подписал соглашение с клубом ещё на год.

В мае 2006 года его контракт с шотландским клубом истёк, и футболист перебрался в Германию, в «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

1 июля 2008 года его двухгодичный контракт с клубом истек, Кирьякос решил не продлевать контракт с немецким клубом. 1 августа Сотириос заключил пятилетнее соглашение с АЕКом.

18 августа 2009 года появились сообщения о переходе Кирьякоса в «Ливерпуль». Вскоре сам футболист на своём сайте подтвердил информацию об этом, выступив с официальным сообщением о том, что АЕК и он сам приняли предложение «Ливерпуля». 21 августа «Ливерпуль» подтвердил, что игрок успешно прошёл медосмотр и подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на год. Сотириос получил в команде номер 16. В интервью по поводу подписания Кириакоса наставник «красных» Рафаэль Бенитес сообщил, что, несмотря на кажущуюся спешку, клуб давно наблюдал за игроком и внимательно изучил его кандидатуру прежде, чем решил пригласить его. В июне 2011 года Кириакос, когда соглашение с клубом истекло, не стал его продлевать, получив статус свободного агента..

22 августа 2011 года Кириакос перешёл в «Вольфсбург» на правах свободного агента. Контракт подписан сроком на 2 года.

Карьера в сборной 
Начиная с 2002 года Кириакос регулярно вызывается в состав национальной сборной Греции. В состав команды на победный для неё чемпионат Европы 2004 года он не попал из-за травмы. В одном из матчей отборочного турнира к Евро-2008, против Норвегии в Осло, Кириакос забил два мяча, та игра завершилась вничью 2:2 (интересно, что и свой первый гол за сборную Кириакос забил в ворота норвежцев). В 2008 году он оказался среди футболистов, заявленных на финальный турнир чемпионата Европы.

Достижения 
 Чемпион Греции: 2003/04
 Обладатель Кубка Греции (1): 2003/04
 Чемпион Шотландии: 2004/05
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2004/05

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Ливерпуль»
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль на официальном сайте «Айнтрахта»
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Айос-Николаос»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Сидней Олимпик»